Friedrich Schleiermacher (1768-1834), een Duits theoloog en filosoof
 Ruth Schleiermacher (°1949), een voormalige Oost-Duitse langebaanschaatsster